Роки́та — народна назва деяких видів верби.

Села:
 Рокита — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Старовижівський район
 Рокита — Полтавська область, Великобагачанський район

Див. також 
Верба (українська міфологія)
 Ракита

Примітки